Кайсберг () — возвышенность на южном берегу водохранилища Харкортзее, находящаяся в районе Форхалле (:de: Vorhalle) города Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).
Кайсберг возник в каменноугольный период. Максимальная высота — 185 м над уровнем моря.

В 9 году на холме разбивал лагерь римский полководец Варус, а в 775 году при осаде саксонской крепости Хоэнзибург (:de: Hohensyburg) — Карл Великий.
В 1876 году во время строительства железнодорожной ветки Хаген-Дайрингхаузен (:de: Bahnstrecke Hagen–Dieringhausen) рабочие обнаружили на Кайсберге три меча бронзового века и погребальные урны. Сейчас эти находки хранятся в музее доисторической и ранней истории, расположенном в находящемся рядом с Кайсбергом замке Вердринген.
В 1869 году на вершине Кайсберга была построена мемориальная башня барона фом Штейна.

Литература 
 Albrecht Jockenhövel: Der Schwerthortfund vom Kaisberg bei Hagen-Vorhalle. Technologische Untersuchungen an drei spätbronzezeitlichen Schwertern aus dem Hortfund von Hagen-Kaisberg. In: Archäologische Beiträge zur Geschichte Westfalens, Rahden/Westf., 1997, стр. 133—154
 Detlev Rohe: Kultureinflüsse frühgeschichtlicher Funde des Mündungsgebietes von Ennepe, Volme und Lenne online
 Michael Fehr, Falk Wolf (Hrsg.): Landschaftsbauhütte Ruhrtal. Ein künstlerisch-wissenschaftliches Gutachten zum Kaisberg in Hagen. Essen: Klartext Verlag, 2002, ISBN 3-89861-117-5
 Heinrich Leipold: Wanderungen durch den Ennepe-Ruhr-Kreis. H. 2. Vom Ardey zum Kaisberg. Baltin Verlag. 1958

Хаген
Природа Северного-Рейна-Вестфалии
Рурская область
Холмы Германии